Il singolare  dello  Yugra Cup 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Konstantin Kravčuk ha battuto in finale Marcel Granollers 1–6, 6–3, 6–2.

Teste di serie

  Marcel Granollers (finale)
  Aleksandr Kudrjavcev (quarti di finale)
  Noam Okun (secondo turno)
  Evgenij Kirillov (secondo turno)

 Conor Niland (secondo turno)
 Ivo Klec (quarti di finale)
 Petru-Alexandru Luncanu (secondo turno)
 Andrej Kumancov (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Yugra Cup 2009